Camaleonte – rettile squamato appartenente al sottordine dei Sauri
Camaleonte – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Camaleonte – personaggio del ciclo di Shannara scritto da Terry Brooks
Camaleonte – costellazione minore dell'emisfero sud
Nube del Camaleonte – nube molecolare oscura situata prevalentemente nella costellazione del Camaleonte

Pagine correlate
Il camaleonte